Городска́я уса́дьба А. А. Ильина располагается в Москве, между Садовым кольцом и МКАД, по адресу улица Николоямская, дом № 53, была построена в 1836 году.

В 210 метрах от усадьбы находится Костомаровский мост.

: дом XIX века с флигелями.

История 
Дом построен в 1836 г. на месте сгоревшего городского имения, принадлежащего С.П. Васильеву (Усадьбу в XVIII веке он купил по просроченной закладной у купца И.И. Медовщикова), а после его кончины — купцу Пищальникову (именно он заменил предшествовавшие строения каменными флигелями); затем — А.А. Ильину.

Архитектура 
 Двухэтажный особняк с треугольным фронтоном на кровле отличается высокими, узкими окнами на 2-м этаже; в середине — арочные проёмы.
 Фасад на 1-м этаже частично рустирован, украшен элементами стиля арт-деко.
 Основным декоративным украшением дома являются широкая резная лента на карнизе и зубчатые края фронтона.

Документы 
 О реставрации и использовании комплекса памятника архитектуры по Николоямской ул., 53, строения 1, 2, 3 (с изменениями на 2 октября 2007 года) (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 17.01.2013 N 8-ПП) // ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ // ПОСТАНОВЛЕНИЕ // от 30 мая 2000 года N 397 // О реставрации и использовании комплекса памятника архитектуры // по Николоямской ул., 53, строения 1, 2, 3 // (с изменениями на 2 октября 2007 года) 
 О признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы // ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ // ПОСТАНОВЛЕНИЕ // от 17 января 2013 года N 8-ПП // О признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы

Ссылки 
 Бывшая городская усадьба А.А. Ильина 
 На 2gis.
 На карте.
  Городская усадьба на этом участке начала складываться еще в XVII столетии, о чем свидетельствует каменная палата и сени этого времени, сохранившиеся в основе главного усадебного дома. // Строительство усадебных флигелей начинается в конце XVIII века, когда владельцем усадьбы становится купец П.Я.Пищальников (ему же принадлежал и соседний участок № 53 по Николоямской улице). Старинные служебные корпуса, доставшиеся Пищальникову в наследство от предшествующих владельцев, заменяются каменными флигелями. // Их расположение наглядно свидетельствует о желании хозяина усадьбы создать ансамбль, соответствующий канонам московского классицизма. На красную линию улицы выносятся торцевые фасады флигелей, вытянутых вглубь участка. 
 

Ильина